Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд 2011 проводился в городе Торнбю (Дания) c 30 сентября по 8 октября 2011 года. Турнир проводился в 7-й раз.

В турнире приняло участие 25 национальных сборных смешанных команд (составленных из двух мужчин и двух женщин).

Чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную Германии. Бронзовые медали завоевала сборная Чехии, победившая в матче за 3-е место сборную Дании.

Впервые в чемпионате приняла участие сборная Румынии.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 3 группы (A, B, C) по 8 команд (в группе A — 9 команд), где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е места и 2-е места в группах выходят в четвертьфиналы плей-офф напрямую; также в четвертьфиналы плей-офф выходят лучшие две из трёх команд, занявших в группах 3-е места. Эти восемь команд играют по олимпийской системе в четвертьфиналах, полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в плей-офф.

Группа B 

  Проходят в плей-офф.

Группа C 

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2011
Международные соревнования по кёрлингу в Дании
Спорт в Дании в 2011 году
2011 год в кёрлинге
Октябрь 2011 года
Торнбю (коммуна)
Сентябрь 2011 года
кёрлинг
Чемпионаты Европы в Дании